La Défense steht für:
 La Défense, Hochhausviertel bei Paris im Département Hauts-de-Seine, Region Île-de-France, Frankreich
 La Défense (Métro Paris), U-Bahn-Station in Puteaux, Département Hauts-de-Seine, Region Île-de-France, Frankreich
 La Défense (Bürogebäude), Bürogebäude in Almere, Provinz Flevoland, Niederlande
 Bahnhof La Défense, Bahnhof in Puteaux, Département Hauts-de-Seine, Region Île-de-France, Frankreich

Siehe auch:
 Defense